USS Kansas City war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Kansas City benannt wurden:

 USS Kansas City (CA-128), nicht gebauter Kreuzer der Oregon-City-Klasse
 USS Kansas City (AOR-3), Flottentanker der Wichita-Klasse

Kansas City